Мегион или город Мегион — административно-территориальная единица (город окружного значения) и муниципальное образование (городской округ) в составе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации.

История 
Статус и границы городского округа установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»

Состав

Население

Примечания 

Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры